John Dibblee Cracee (1838–1919), Brits interieurontwerper.
Sir John Gregory Crace (1887–1968), Australisch en Brits marine-officier.
John Crace (journalist), Brits journalist.